Серия B 1984/1985 () — 53-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 16 сентября 1984 года и закончился 16 июня 1985 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1984/85 на legaserieb.it
 Серия B 1984/85 на rsssf.com

1984/1985
Футбол в Италии в 1984 году
Футбол в Италии в 1985 году